Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht ist der Titel von:

 Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht (Lied), deutsches Volkslied aus dem 19. Jahrhundert, August Wilhelm von Zuccalmaglio zugeschrieben
 Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht (Schubin), Novellensammlung von Ossip Schubin
 Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht (Film), deutsches Stummfilmmelodram von Kurt Matull aus dem Jahre 1915